Sankt Leonhard (St. Leonhard) steht für:
 Leonhard von Limoges, auch von Noblat (?500–559), fränkisch-merowingischer Adeliger, Heiliger und Nothelfer
 zahlreiche Kirchen und Kapellen mit dem Patrozinium des Heiligen, siehe Leonhardskirche
 St. Leonhard Gymnasium in Aachen

Sankt Leonhard bzw. St. Leonhard heißen folgende Orte:
 Bad St. Leonhard im Lavanttal, Gemeinde im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 St. Leonhard am Forst, Gemeinde im Bezirk Melk, Niederösterreich 
 St. Leonhard am Hornerwald, Gemeinde im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 St. Leonhard am Walde, Katastralgemeinde in Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 St. Leonhard bei Freistadt, Gemeinde im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 St. Leonhard im Pitztal, Gemeinde im Bezirk Imst, Tirol
 St. Leonhard in Passeier, Gemeinde im Passeiertal, Südtirol
 Sankt Leonhard in den Windischen Büheln, heute Lenart, Slowenien

Gemeindeteile:
 St. Leonhard (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 St. Leonhard am Wonneberg, Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein
 Sankt Leonhard im Forst, Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau
 Sankt Leonhard (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim
 Sankt Leonhard (Bad Wörishofen), Ortsteil der Stadt Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu
 Sankt Leonhard (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Sankt Leonhard (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf
 Sankt Leonhard (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach
 St. Leonhard (Braunschweig), Wüstung der Stadt Braunschweig, Niedersachsen
 St. Leonhard (Gemeinde Albeck), Katastralgemeinde von Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten 
 St. Leonhard (Gemeinde Glanegg), Ortschaft von Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Sankt Leonhard an der Saualpe, Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 St. Leonhard (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 St. Leonhard (Gemeinde Völkermarkt), Ort bei Kremschitz, Katastralgemeinde Waisenberg in Kärnten
 St. Leonhard (Villach), Ortsteil von Villach in Kärnten
 St. Leonhard am Wald, Ortschaft von Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich 
 St. Leonhard (Gemeinde Pucking), Ortschaft von Pucking, Oberösterreich
 St. Leonhard (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft der Marktgemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 St. Leonhard (Gemeinde Grödig), Ortschaft von Grödig bei Salzburg
 St. Leonhard (Graz), 2. Stadtbezirk von Graz
 St. Leonhard (Bludenz), Parzelle zwischen Bings und Oberradin, Gemeinde Bludenz, Vorarlberg
 St. Leonhard SG, Ortsteil der Gemeinde Bad Ragaz im Kanton St. Gallen
 St. Leonhard (Abtei) (ladinisch San Linêrt), Ortsteil der Gemeinde Abtei (Südtirol)
 St. Leonhard (Brixen), Fraktion von Brixen in Südtirol
 St. Leonhard (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Rotte in der Fraktion Außerrotte in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen

Siehe auch:
 St. Leonhards
 St Leonards
 Saint-Léonard
 San Leonardo